Comitatul Page, conform originalului din limba engleză, Page County, este numele a două comitate din două state din .

 Comitatul Page, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Page, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Pag (dezambiguizare)
 Page (dezambiguizare)''